KNM ER 3733 — череп Homo ergaster (или Homo erectus), найденный в Кооби-Фора (Кения)  в 1975 году.

Это один из древнейших останков Homo ergaster. По оценке К. Фейбела (Dr. Craig Feibel) его возраст составляет ≈1,8 млн лет. Последние оценки, сделанные методом магнитостратиграфии, дают цифру 1,7 млн лет.

См. также 
 List of fossil sites (with link directory)
 List of hominina fossils (with images)

Примечания

Ссылки 
 Archaeology Info

Находки гоминид
Человек работающий